Mansa (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Mansa (Punjab), de hoofdplaats van het Indiase district Mansa
 Mansa (Gujarat), een stad in de Indiase staat Gujarat
 Mansa (rivier), een rivier in Zambia
 Mansa (Zambia), de hoofdstad van de Zambiaanse provincie Luapula
 Mansa (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
 Mansa (vragenlijst), een vragenlijst om kwaliteit van leven mee te meten